DST eller dst har flere betydninger:
 Sommertid - fra daylight saving time
 Dansk sommertid
 Danmarks Statistik
 Diskret sinustransformation - Discrete sine transform